

Localidades

Saint-Joseph (Loire)
Saint-Joseph (Mancha)
Saint-Joseph (Martinique)

Desambiguações de topônimos